Wendell kan verwijzen naar:
De volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Wendell (Idaho)
Wendell (Minnesota)
Wendell (North Carolina)

 Zanger Wendell, Nederlands zanger
 Wendell Nascimento Borges, Braziliaans voetballer